Петер Леонард Леопольд Бенуа (; 17 августа 1834, Харелбеке — 8 марта 1901, Антверпен) — фламандский композитор, дирижер и музыкальный педагог. Основатель консерватории Антверпена.

Биография 

Петер Леонард Леопольд Бенуа родился в Харелбеке, Фландрия, Бельгия, в 1834 году. Музыкальное образование получил в Брюссельской консерватории, где учился в классе Ж. Фети.

В 1857 году за кантату «Убийство Авеля» был удостоен Римской премии, дававшей право на оплату заграничной поездки. Отправившись в Германию, стал приверженцем Вагнера и Листа. Затем поселился в Париже, где в 1862 году стал дирижером Театра де Буф Паризьен (Théâtre des Bouffes Parisiens).

В следующем году вернулся в Брюссель и добился огромного успеха с его «Quadrilogie Religieuse» для хора и оркестра, а в 1866 году ораторией «Люцифер». С этого момента композитор отошел от сочинения инструментальной музыки и сосредоточился исключительно на вокальной и хоровой музыке на мотивах фламандской народной музыки и фламандских текстов.

В 1867 году основал фламандскую музыкальную школу в Антверпене, которая в 1898 году была реорганизована в Королевскую фламандскую консерваторию. Её директором Бенуа был до самой смерти, его учеником и основным продолжателем был Констант Ленартс.

Бенуа — один из виднейших бельгийских композиторов XIX века и зачинатель фламандского движения в национальной музыке. Его оперы, хоры, песни написаны на фламандские сюжеты и стихи, ряд произведений построен на мотивах фламандской народной музыки. В числе лучших сочинений Бенуа — опера «Деревня в горах» (1856), оратории «Люцифер» (1866), «Шельда» (1869), «Рубенс» (1877).

Похоронен на антверпенском кладбище Схонселхоф.

Изображен на бельгийской почтовой марке 1934 года.

Избранные музыкальные произведения

Оперы 
 1855 De Belgische Natiе
 1856 Het dorp in 't gebergte
 1859 De Elzenkoning — Le Roi des Aulnes
 1864 Isa
 1876 Charlotte Corday
 1876 De Pacificatie van Gent
 1892 Karel van Gelderland
 1893 Het Meilief
 1895 Pompeïa

Оратории 
 1857 Abels moord
 1865 Prometheus
 1865 Lucifer
 1868 De Schelde
 1873 De Oorlog
 1889 De Rijn

Кантаты 
 1857 Le Meurtre d’Abel
 1874 De Vlaamsche Leeuw
 1874 Feestmarsch
 1875 De Leie
 1877 Vlaanderens kunstroem
 1878 De Wereld in!
 1880 Hucbald
 1880 Breidel-marsch
 1880 Triomfmarsch
 1880 De muze der geschiedenis
 1882 Hymnus aan de Schoonheid
 1884 Kinderhulde aan een Dichter
 1885 Feestzang
 1885 Domine salvum fac regem en Brabançonne.
 1886 Treur- en triomfzang
 1887 Stichting van het Gemeentehuis te Schaarbeek
 1888 Heilgroet aan den Hoogachtbaren Heer
 1893 Goedheil
 1897 Volkshulde aan een Dichter.

Для оркестра 
 1865 Симфоническая поэма для флейты с оркестром
 1866 Симфоническая поэма для фортепиано с оркестром

Примечания

Ссылки 
 Peter Benoit

Дирижёры Бельгии
Оперные композиторы Бельгии
Похороненные на кладбище Схонселхоф